Wesley Moodie (Scottburgh, 14 de fevereiro de 1979) é um tenista profissional sul-africano, que conquistou resultados expressivos em duplas, com um título em Wimbledon, seu melhor ranking foi o 8° do mundo, em 2009.

Honras 
Simples
 2005 ATP de Toquio, Japão vencendo Mario Ančić 

Duplas
 Torneio de Wimbledon de 2005 com Stephen Huss 
 2007 ATP de Adelaide, Austrália com Todd Perry 
 2007 ATP de Valencia, Espanha com Todd Perry 
 2008 ATP de Estoril, Portugal com Jeff Coetzee 
 2009 ATP de Torneio de Queen's, Inglaterra com Mikhail Youzhny 
 2009 ATP de 's-Hertogenbosch, Holanda com Dick Norman

Ligações externas 
 

Tenistas da África do Sul
Sul-africanos de ascendência inglesa